Mélin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Mélin est une section de la ville belge de Jodoigne.

Patronymie 

 André Mélin (1899-1963), militaire et aviateur français, pionnier de l'aéronautique ;
 Jeanne Mélin (1877-1964), femme politique et militante pacifiste et féministe française ;
 Pierre Mélin (1863-1929), militant ouvrier français du POF, député socialiste du Nord ;
 Joëlle Mélin (1950-), femme politique française, élue du Front national à Aubagne.

Voir aussi 
 Melin (homonymie)

Homonymie de patronyme